Маседу-де-Кавалейруш () — португальська власна назва.

Топоніми

Маседу-де-Кавалейруш — муніципалітет.
 Маседу-де-Кавалейруш (парафія)